USE steht für:
 Uganda Securities Exchange, die Börse von Uganda
 Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen der Landesbereitschaftspolizei Hamburg
 United States of Europe, die Vereinigten Staaten von Europa

Abkürzung